Стукало — українське прізвище, утворене від дієслова стукати. Крім того, «стукалом» називали і стукалку нічного сторожа, калатало.

Персоналії 
 Стукало Богдан Ярославович (1993—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стукало Іван Тимофійович (1892-1972) — фтізіатр родом з Курщини.
 Мартин Стукало — кошовий отаман Війська Запорізького з листопада 1698 до червня 1699 року.
 Стукало Олег Юрійович (1974—2015) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища